Paulo Roberto de Sousa Martins (Rio de Janeiro, 1942), mais conhecido como Paulo Roberto Martins, é um arquiteto, cineasta e músico brasileiro.

Realizou o longa-metragem Ipanema, Adeus.

Cineastas do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Arquitetos do Rio de Janeiro (estado)
Músicos do Rio de Janeiro (estado)